Романцево — топоним.

Сёла
 Романцево — село, Архангельская область
 Романцево — село, Ивановская область
 Романцево — село, Костромская область
 Романцево — село, Рязанская область
 Романцево — село, Тверская область
 Романцево — село, Тульская область
 Романцево — село, Гаврилов-Ямский район Ярославской области

Деревни
 Романцево — деревня, Троицкий административный округ города Москвы
 Романцево — деревня, Можайский район Московской области
 Романцево — деревня, городской округ Подольск Московской области
 Романцево — деревня, городской округ Шаховская Московской области
 Романцево — деревня, Любимский район Ярославской области
 Романцево — деревня, Ростовской район Ярославской области

См. также 
 Большое Романцево — село, Ярославская область
 Романцево-Дубиково — село, Ярославская область